Ма́шка:
 уменьшительная форма имени Мария;
 Машка — река в Ростовской области.
 «Машка» — короткометражный художественный фильм 2014 года (режиссёр Игорь Каграманов). Участвовал в программе Каннского фестиваля. Получил главный приз в номинации «Короткометражный фильм» на кинофестивале «Сталкер» в Москве.
на жаргоне:
 железнодорожников:
 название тепловоза М62 (омофонный каламбур);
 название путейского гвоздодёра.
 моряков: тяжёлый таскаемый инструмент для чистки палубы.
 слесарей: самая большая кувалда.
 плотников и столяров: самая большая киянка.

См. также 
 Маша (значения)

Примечания